Nahičevanska Autonomna Republika, Azerbajdžanska eksklava.
 Nahičevan (grad), glavni grad Nahičevanske Autonomne Republike.
 Nahičevančaj, rijeka u Azerbajdžanu.
 Nahičevanski Kanat, bivši kanat.
 Autonomna Sovjetska Socijalistička Republika Nahičevan, autonomna republika unutar Azerbajdžanske SSR.
 Nahičevanski rajon, bivši naziv za Babečki rajon.
 Nahičevan na Donu, bivši grad u blizini današnjega Rostova na Donu.